Beschermd dorpsgezicht
 Beschermd stadsgezicht